Област Кърджали (също и Кърджалийска област) е една от 28-те области на България. Тя заема площ 3209,1 km2 и има население 149 661 души (по експресни данни от преброяване 2011). Пощенските кодове на населените места в област Кърджали са от 6600 (за град Кърджали) до 6999. МПС-кодът ѝ е К.

Списък на населените места в област Кърджали 
Област Кърджали е разделена на 7 общини, а общият брой на населените места е 470, от които градовете са едва 5 – Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино и Джебел. Черноочене и Кирково са двете общини в областта, съставени изцяло от села.

Градовете са с удебелен шрифт.

Община Ардино 
Аврамово,
Ардино,
Ахрянско,
Башево,
Бистроглед,
Богатино,
Боровица,
Брезен,
Бял извор,
Главник,
Голобрад,
Горно Прахово,
Гърбище,
Дедино,
Дойранци,
Долно Прахово,
Дядовци,
Еньовче,
Жълтуша,
Искра,
Китница,
Кроячево,
Латинка,
Левци,
Ленище,
Любино,
Мак,
Млечино,
Мусево,
Рибарци,
Падина,
Паспал,
Песнопой,
Правдолюб,
Родопско,
Русалско,
Светулка,
Седларци,
Синчец,
Сполука,
Срънско,
Стар Читак,
Стояново,
Сухово,
Теменуга,
Търна,
Търносливка,
Хромица,
Червена скала,
Чернигово,
Чубрика,
Ябълковец

Община Джебел 
Албанци,
Брежана,
Великденче,
Воденичарско,
Вълкович,
Генерал Гешево,
Джебел,
Добринци,
Душинково,
Желъдово,
Жълти рид,
Жълтика,
Илийско,
Казаците,
Каменяне,
Козица,
Контил,
Купците,
Лебед,
Мишевско,
Мрежичко,
Овчево,
Папрат,
Плазище,
Подвръх,
Полянец,
Поточе,
Припек,
Ридино,
Рогозари,
Рогозче,
Рът,
Рожденско,
Скалина,
Слънчоглед,
Софийци,
Модрен,
Сипец,
Телчарка,
Търновци,
Тютюнче,
Устрен,
Цвятово,
Църквица,
Чакалци,
Черешка,
Щерна,
Ямино

Община Кирково 
Върбен,
Априлци,
Бенковски,
Бързея,
Брегово,
Върли дол,
Вълчанка,
Горно Къпиново,
Горски извор,
Гривяк,
Горно Кирково,
Дедец,
Делвино,
Джерово,
Добромирци,
Долно Къпиново,
Домище,
Дрангово,
Дружинци,
Дрянова глава,
Дюлица,
Еровете,
Завоя,
Загорски,
Здравчец,
Светлен,
Каялоба,
Кирково,
Китна,
Козлево,
Костурино,
Кран,
Крилатица,
Кукуряк,
Кърчовско,
Кремен,
Лозенградци,
Малкоч,
Медевци,
Метличина,
Метличка,
Могиляне,
Мъглене,
Нане,
Орлица,
Островец,
Пловка,
Подкова,
Пресека,
Първенци,
Първица,
Растник,
Самодива,
Самокитка,
Секирка,
Средско,
Старейшино,
Старово,
Стоманци,
Стрижба,
Тихомир,
Фотиново,
Хаджийско,
Царино,
Чавка,
Чакаларово,
Чичево,
Чорбаджийско,
Шипок,
Шопци,
Шумнатица,
Яковица,
Янино

Община Крумовград 
Аврен,
Багрилци,
Бараци,
Благун,
Бойник,
Бряговец,
Бук,
Вранско,
Голяма Чинка,
Голям Девесил,
Голямо Каменяне,
Горна кула,
Горни Юруци,
Гривка,
Гулийка,
Гулия,
Девесилица,
Девесилово,
Джанка,
Доборско,
Долна кула,
Долни Юруци,
Дъждовник,
Егрек,
Едрино,
Звънарка,
Зиморница,
Златолист,
Калайджиево,
Каменка,
Кандилка,
Качулка,
Ковил,
Кожухарци,
Котлари,
Красино,
Крумовград,
Къклица,
Лещарка,
Лимец,
Луличка,
Малка Чинка,
Малко Каменяне,
Малък Девесил,
Метлика,
Морянци,
Овчари,
Орех,
Орешари,
Падало,
Пашинци,
Пелин,
Перуника,
Подрумче,
Полковник Желязово,
Поточарка,
Поточница,
Раличево,
Рибино,
Рогач,
Ручей,
Самовила,
Сбор,
Синигер,
Скалак,
Сладкодум,
Сливарка,
Стари чал,
Стражец
Странджево,
Студен кладенец,
Сърнак,
Тинтява,
Токачка,
Тополка,
Хисар,
Храстово,
Чал,
Черничево,
Чернооки

Община Кърджали 
Айрово,
Багра,
Бащино,
Бели пласт,
Бленика,
Божак,
Бойно,
Болярци,
Брош,
Бяла поляна,
Бялка,
Велешани,
Висока
Висока поляна,
Вишеград,
Воловарци,
Върбенци,
Главатарци,
Глухар,
Гняздово,
Голяма бара,
Горна крепост,
Гъсково,
Добриново,
Долище,
Долна крепост,
Дъждино,
Дъждовница,
Дънгово,
Енчец,
Жинзифово,
Житарник,
Зайчино,
Звезделина,
Звезден,
Звиница,
Звъника,
Звънче,
Зелениково,
Зимзелен,
Зорница,
Иванци,
Илиница,
Калинка,
Калоянци,
Каменарци,
Кобиляне,
Кокиче,
Кокошане,
Конево,
Костино,
Крайно село,
Крин,
Крушевска,
Крушка,
Кърджали,
Кьосево,
Лисиците,
Лъвово,
Люляково,
Майсторово,
Македонци,
Мартино,
Миладиново,
Мост,
Мургово,
Мъдрец,
Невестино,
Ненково,
Опълченско,
Орешница,
Островица,
Охлювец,
Панчево,
Пеньово,
Пепелище,
Перперек,
Петлино,
Повет,
Прилепци,
Пропаст,
Пъдарци,
Рани лист,
Резбарци,
Ридово,
Рудина,
Сватбаре,
Севдалина,
Седловина,
Сестринско,
Сипей,
Скалище,
Скална глава,
Скърбино,
Снежинка,
Соколско,
Соколяне,
Солище,
Срединка,
Старо място,
Стражевци,
Страхил войвода,
Стремово,
Стремци,
Татково,
Тополчане,
Три могили,
Ходжовци,
Царевец,
Чеганци,
Черешица,
Черна скала,
Черньовци,
Чилик,
Чифлик,
Широко поле,
Яребица,
Ястреб

Община Момчилград 
Ауста,
Багрянка,
Балабаново,
Каменец,
Биволяне,
Врело,
Горско Дюлево,
Груево,
Гургулица,
Джелепско,
Друмче,
Девинци,
Загорско,
Звездел,
Карамфил,
Конче,
Кос,
Лале,
Летовник,
Манчево,
Момина сълза,
Момчилград,
Нановица,
Неофит Бозвелиево,
Обичник,
Пазарци,
Пиявец,
Плешинци,
Постник,
Птичар,
Прогрес,
Равен,
Ралица,
Садовица,
Свобода,
Седефче,
Седлари,
Синделци,
Соколино,
Сярци,
Сенце,
Татул,
Чайка,
Кременец,
Чобанка,
Чомаково,
Чуково,
Върхари,
Юнаци

Община Черноочене 
Бакалите,
Бедрово,
Безводно,
Бели вир,
Беснурка,
Божурци,
Боровско,
Босилица,
Бостанци,
Бърза река,
Верско,
Водач,
Вождово,
Войново,
Възел,
Габрово,
Даскалово,
Драганово,
Душка,
Дядовско,
Железник,
Женда,
Житница,
Йончово,
Каблешково,
Каняк,
Комунига,
Копитник,
Куцово,
Лясково,
Минзухар,
Мурга,
Небеска,
Нови пазар,
Новоселище,
Ночево,
Паничково,
Патица,
Петелово,
Пряпорец,
Пчеларово,
Русалина,
Свободиново,
Соколите,
Среднево,
Средска,
Стражница,
Черна нива,
Черноочене,
Ябълчени,
Яворово

Население 

Етническа група (2001):

Вероизповедание (2001):

Източници

Външни препратки 
 Областна администрация Кърджали
 Окръжен съд Кърджали
 Източни Родопи и Кърджали
  Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви